Фінал кубка Іспанії 1930 року відбувся на стадіоні «Монжуїк» у Барселоні 1 червня. У грі взяли участь «Атлетік» (Більбао) і «Реал Мадрид».

Посилання 
 Кубок Іспанії з футболу 1930 на RSSSF 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1930 у футболі
Матчі ФК «Реал Мадрид»
Події 1 червня
Червень 1930